Kanelbröstad visslare (Pachycephala johni) är en fågel i familjen visslare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer enbart på ön Obi i norra Moluckerna. Ofta behandlas den som en underart till gråbrun visslare (P. griseonota).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

Visslare
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Moluckerna